Haufer ist der Familienname folgender Personen:
Matthias Haufer (* 1980), deutscher Basketballfunktionär

Haufer bezeichnet folgende Orte: 
 Haufer Park, Parkanlage in Gevelsberg

Siehe auch
Haufe
Haufen